Die Hauptrunde der Saison 2017/18 in der Feldhockey-Bundesliga der Herren begann am 9. September 2017 und endet am 10. Juni 2018.

Hauptrunde 
Legende:

Endrunde 
Die Endrunde der vier bestplatzierten Teams soll gemeinsam mit den Damen am Wochenende 9. und 10. Juni 2018 vom Crefelder HTC in Krefeld ausgerichtet.

Auf- und Abstieg 
Absteiger in die 2. Bundesliga 18/19 sind der TSV Mannheim und der Münchner SC, beide steigen in die Gruppe Süd ab.

Aufsteiger aus den 2. Bundesligen 17/18 sind der Hamburger Polo Club aus der Gruppe Nord und TC Blau-Weiss Berlin aus der Gruppe Süd.

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Liga
 Webseite der DM-Endrunde

Einzelnachweise 

2017
Hockey 2017
Hockey 2018
Sportsaison 2017/18